Элинор Брон (, род. 14 марта 1938 года) ― британская актриса театра, кино и телевидения, писательница.

Юность
Брон родилась 14 марта 1938 года в Стэнморе, Мидлсекс, в еврейской семье. Ещё до рождения актрисы её отец Сидней официально сменил фамилию с Бронштейна на Брон, стремясь расширить своё недавно основанное коммерческое предприятие «Оркестровая служба Брона». Её старшим братом был музыкальный продюсер Джерри Брон.

Элинор Брон посещала университетскую школу Северного Лондона, а затем колледж Ньюнхэм в Кембридже, где изучала современные языки. Позже она охарактеризовала своё пребывание в Ньюнхэме как три года беспрецедентного баловства и привилегий.

Карьера
Брон начала свою карьеру в театральном клубе Footlights, сыграв в постановке под названием «Последний смех», в котором также появился Питер Кук. 

Ее роли в кино включают Ахме в фильме «На помощь!» (1965), ее имя вдохновило Пола Маккартни на сочинение песни «Eleanor Rigby». Другие роли включали доктора в драме «Альфи» (1966), Маргарет Спенсер в фильме «Ослеплённый желаниями» (1967), Гермиону Роддис в «Влюбленных женщинах» Кена Рассела (1969) и сестер Макфи и Макартур в «Национальном здравоохранении» (1973).

Она также снялась в фильмах «Двое в дороге» (1967) вместе с Альбертом Финни и Одри Хепберн и «Прикосновение любви» (1969) с Сэнди Деннисом и Иэном Маккелленом. Позже она появилась в экранизации «Черный Красавец» (1994) и «Маленькой принцессы» (1995).

В апреле 2010 года Брон вместе с Иэном Маккелленом и Брайаном Коксом сыграла в серии телевизионных рекламных роликов в поддержку Age UK, благотворительной организации, недавно образованной в результате слияния Age Concern и Help the Aged. 

Она сыграла в телесериале «Убийства в Мидсомере» в роли леди Изобель Декетвилл в эпизоде «Темный всадник», впервые вышедшем в эфир на ITV1 1 февраля 2012 года. В 2019 году она появилась в роли Максин в «Миниатюрных убийствах».

25 декабря 2013 года Брон снялась в адаптации рассказа М. Р. Джеймса о привидениях «Трактат Миддот».

25 июля 2014 года она присоединилась к актерскому составу радио-сериала «Арчеры», сыграв роль Кэрол Трегорран.

В ноябре–декабре 2019 года Брон читала «Бабушки Салли Викерс» в 10 частях на BBC Radio 4.

Личная жизнь
Брон состояла в отношениях с архитектором Седриком Прайсом в течение многих лет до его смерти в 2003 году, у них не было детей. Интервью с Брон в 2015 году показало, что она голосовала за Джереми Корбина на выборах лидера лейбористов. Брон — пескетарианка.

Фильмография

Примечания

Ссылки

Выпускники Ньюнэм-колледжа (Кембридж)
Сатирики Великобритании
Актрисы театра Великобритании
Актрисы телевидения Великобритании
Актрисы озвучивания Великобритании
Киноактрисы Великобритании